Юрий Голичич (, родился 6 апреля 1981 в Крани) — словенский хоккеист, игравший на позиции левого защитника/нападающего. Старший брат Боштьяна Голичича, также хоккеиста.

Достижения 
 Чемпион Словении: 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Победитель молодёжного чемпионата мира во втором дивизионе: 2001
 Серебряный призёр чемпионата мира в первом дивизионе: 2009
 Победитель чемпионата мира в первом дивизионе: 2007

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Гореньске
Хоккеисты Словении
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
Игроки «Оуэн-Саунд Платерс»